Jean de Valois fait surtout référence à :
 Jean II le Bon (1319-1364), roi de France ;
 Jean  de Berry (1340-1416), duc de Berry ;
 Jean d'Orléans (1399-1467), comte d'Angoulême.

Jean de Valois peut désigner aussi plusieurs autres personnalités de la maison de Valois :
 Jean de France (1366), dauphin de Viennois ;
 Jean  de Bourgogne (1371-1419), duc de Bourgogne ;
 Jean de Berry (1377-1397), comte de Montpensier ;
 Jean  d'Alençon (1385-1415), duc d'Alençon ;
 Jean de France (1398-1417), dauphin de Viennois ;
 Jean IV de Brabant (1403-1427), duc de Brabant ;
 Jean II d'Alençon (1409-1476), duc d'Alençon ;
 Jean de Bourgogne (1415-1491), comte de Nevers ;
 Jean II de Lorraine ( 1426-1470), duc de Lorraine.

Jean de Valois peut désigner enfin une personnalité de la dynastie des Capétiens :
 Jean Tristan de France (1250-1270), comte de Valois.